Andokides was de naam van twee Grieken:
Andokides (pottenbakker), een Atheens pottenbakker die midden 6e eeuw v.Chr. leefde;
Andokides (redenaar), een Atheens redenaar en filosoof die eind 5e begin 4e eeuw v.Chr. leefde.